Low Budget of low-budget kan verwijzen naar
Low Budget (album), een album van The Kinks
Lagekostenluchtvaartmaatschappij, een luchtvaartmaatschappij die goedkope (low-budget) vluchten aanbiedt.
lowbudgethotel, een goedkoop hotel
lowbudgetfilm, een film die met een klein budget is geproduceerd.